

Мілледжвілл — місто, штат Джорджія
 Мілледжвілл — місто, штат Теннессі
 Мілледжвілл — селище, штат Іллінойс
 Мілледжвілл — селище, штат Огайо